Рок Маргуч (, род. 25 мая 1986 года, , Югославия) — словенский сноубордист, выступает в параллельном гигантском слаломе, параллельном слаломе, слаломе и сноуборд-кроссе.

 Чемпион мира по сноуборду 2013 в параллельном слаломе;
 Серебряный призёр чемпионата мира по сноуборду 2011 в параллельном гигантском слаломе;
 Бронзовый призёр чемпионата мира по сноуборду 2011 в параллельном слаломе;
 Чемпион Зимней Универсиады 2007 в параллельном гигантском слаломе;
 Призёр этапов Кубка мира по сноуборду;
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2005 в параллельном гигантском слаломе.

Выступления на Чемпионатах мира

Ссылки 
 Профиль FIS
 Профиль на sports-reference.com 

Сноубордисты по алфавиту
Сноубордисты Словении
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по сноуборду